Na’aman ist der Familienname folgender Personen:

 Nadav Na’aman (* 1939), israelischer Archäologe und Historiker
 Shlomo Na’aman (1912–1993; Hans Salomon Goldreich), israelischer Sozialhistoriker